Grand Prix Węgier 1987 (oryg. Magyar Nagydj) – dziewiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1987, która odbyła się 9 sierpnia 1987, po raz drugi na torze Hungaroring.

3. Grand Prix Węgier, drugie zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Nigel Mansell - 1:28.047
 Najszybsze okrążenie: Nelson Piquet - 1:30.149 na okrążeniu 63

Węgry
1987
1987 w Europie
Węgry w XX wieku